Okręty US Navy o nazwie USS  "Avenge":
Pierwszy "Avenge" (AMc-66) był trałowcem typu Accentor zwodowanym w 1942 i skreślonym z rejestru w 1946.
Drugi "Avenge" (AM-423) był trałowcem typu Aggressive zwodowanym w 1953 i skreślonym z rejestru w 1970.
 "Assertive" (AMc-65) nosił wcześniej nazwę "Avenge".

Zobacz też 
 USS "Avenger"
 HMS "Avenger"

Avenge